Por Olimpíadas de 1968 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1968, em Cidade do México.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1968, em Grenoble.

Desambiguação
Desambiguações de esportes